Charman lautet der Familienname folgender Personen:

 Kate Charman (* 1967), britische Fernsehmoderatorin, Schauspielerin, Model und Gartendesignerin
 Matt Charman (* 1979), britischer Drehbuchautor
 Roy Charman (1930–1990), britischer Tontechniker

Charman ist eine Kameramarke von Ouyama.

Siehe auch:
 Tscharmann
 Sharman